Paulitsch steht für:

 Paulitschsattel, Alpenpass zwischen Österreich und Slowenien

Paulitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Paulitsch (1926–1996), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Jakob Peregrin Paulitsch (1824–1827), Bischof der österreichischen Diözese Gurk
 Michael Paulitsch (1874–1948), österreichischer Priester, Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Paulitz